Got (vas) recipient de forma generalment cilíndrica o cònica, sense peu, que serveix per a beure
 Poble got o gots, poble germànic oriental que en els segles VII aC al V dC va ocupar la conca baixa del Vístula
 Jean-Louis Got (El Barcarès, 1951), jugador nord-català de rugbi a 15 
 Josep Got i Anguera (Reus, 1861 - Sabadell, 1903), dramaturg català 
 Raoul Got (Perpinyà, 1900 - 1955), jugador francès de rugbi a 15 
 '''Clau de got